ENF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Enontekiö im äußersten Nordwesten Finnlands auf dem Gebiet der Gemeinde Enontekiö westlich des Hauptortes Hetta nach dem IATA-Code
 Europa der Nationen und der Freiheit, eine Fraktion im Europäischen Parlament
 Europäische Nationale Front, ein Zusammenschluss mehrerer nationalistischer, rechtsextremer Parteien und Organisationen in Europa
 Elektrische Netzfrequenz
 ENF analysis, Netzfrequenz als Grundlage für forensische Analysen (Electrical network frequency analysis)

enf steht für:

 Wald-Enzisch, Variante der in Sibirien gesprochenen enzischen Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

ENF